Nestor Tambourindeguy Tangerini (Piracicaba,  – Rio de Janeiro, ) foi um compositor brasileiro, teatrólogo, poeta, caricaturista e professor de língua portuguesa.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Teatrólogos do Brasil
Poetas do estado de São Paulo
Caricaturistas do Brasil
Professores do estado de São Paulo
Naturais de Piracicaba